Duquesa de Alba puede hacer referencia a alguna de las tres mujeres que a lo largo de la historia de la Casa de Alba ostentaron el título ducal:

 María Teresa Álvarez de Toledo y Haro (1691-1755), XI duquesa de Alba de Tormes de 1739 a 1755. 
 María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, "Cayetana" (1762-1802), XIII duquesa de Alba de Tormes de 1778 a 1802 y retratada por Goya en tres cuadros de 1795 y 1797.
 Cayetana Fitz-James Stuart, "Cayetana de Alba" (1926-2014), XVIII duquesa de Alba de Tormes de 1953 a 2014.